Biskopsholmen kan syfta på:

Finland
 Biskopsholmen, Korsholm – en ö i Karperöfjärden
 Biskopsholmen, Kimitoön – en ö i Kimitoön
 Biskopsholmen, Vasa – ett bostadsområde i Sundom, Finland

Sverige
 Biskopsholmenen – en tidigare ö i Mälaren, se Stäketsholmen
 Biskopsholmenen, Lule skärgård – liten relativt höglänt ö i Lule skärgård